Василий Емельянович Соколо́в (1926—1997) — советский металлург, лауреат Сталинской премии первой степени.

Биография 
Родился 31 октября 1926 года в селе Домнино Меленковского уезда Владимирской губернии.

Окончил Выксунский металлургический техникум (1944) и УПИ имени С. М. Кирова (1953).

В 1944—1958 годах работал на СМЗ имени А. К. Серова, в 1958—1962 годах — в Уральском институте черных металлов. В 1963—1997 годах — заместитель начальника научно-исследовательского отдела металлургии Уралмашзавода.

Кандидат технических наук (1957).

Разработал технологию вакуумирования стали способом перелива из ковша в ковш. Создал и внедрил технологию легирования стали ванадием из природнолегированных ванадием материалов: чугунов, шлаков, концентратов.

Умер 27 мая 1997 года в Екатеринбурге. Похоронен на Северном кладбище.

Брат — Алексей Емельянович Соколов (р. 1925), в 1976—1984 годах — председатель Иркутского облисполкома.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за работу в области военной техники

Источники 
 Соколов Василий Емельянович
 Соколов, Алексей Емельянович. О смысле и принципах жизни. Размышления. — Издательство: Спорт и культура, 2014. — 288 с. ISBN 978-5-91775-148-1
 Трудовое Знамя

Выпускники Уральского технического университета
Персоналии:Уралмашзавод
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)